Albert (Charles Louis Albert) Lainé est un imprimeur français né le  à la ferme de Socquentot, à Beaunay (commune de Beauval-en-Caux), mort le  à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Biographie 
 Maître imprimeur rouennais (imprimeries Lainé et de la Vicomté), Albert Lainé succéda à Léon Gy, lui-même successeur de Cagniard. L’imprimerie de la rue des Basnage, représentée en fresque dans l’escalier principal de la Bibliothèque de Rouen, fut transférée 23-27 rue du Pré-de-la-Bataille dans les années 1950. Albert Lainé (comme ses prédécesseurs) imprima les publications de la Société des bibliophiles normands et de la Société rouennaise de bibliophiles, de la Société de l'histoire de Normandie, les bulletins du Conseil municipal de Rouen, mais aussi quelques publications du Musée des beaux-arts, de la Bibliothèque de Rouen, de la Société libre d'émulation de la Seine-Inférieure et de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.

Il fut élu le  président de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs, libraires et papetiers de Normandie qu’il anima durant seize années. Son mandat fut marqué par la création de la Caisse d’allocations familiales des arts polygraphiques de Normandie, ainsi que l’établissement de conventions avec les ouvriers à une époque où elles étaient rares. Il nomma Pierre-René Wolf à la vice-présidence le , Pierre Vicaire au secrétariat le  (remplacé par Henri Poullard), Pierre Lafond au poste de trésorier le . Pierre-René Wolf, vice-président, lui succéda le .

Distinctions 
 .

Notes et références

Liens externes 

 Rouen-Histoire : biographies rouennaises

Naissance en avril 1871
Naissance dans la Seine-Inférieure
Imprimeur français
Décès en mai 1953
Décès à Saint-Malo
Décès à 82 ans